Bulgan () ist der Name 

 einer Provinz in der Mongolei, siehe Bulgan-Aimag
 der Hauptstadt dieser Provinz, siehe Bulgan (Stadt)
 sowie folgender Distrikte der Mongolei:
 Bulgan (Archangai)
 Bulgan (Bajan-Ölgii)
 Bulgan (Dornod)
 Bulgan (Chowd)
 Erdenebulgan (Chöwsgöl)
 Bulgan (Ömnögobi)